Une cuillère, aussi orthographiée cuiller, désigne généralement un ustensile de table ou de cuisine composé d'un manche et d'un cuilleron (exemples : cuillère à café, cuillère à dessert, cuillère à soupe).

Autres objets 
 La cuillère à pot désigne soit une cuillère de table (c'est presque un synonyme de louche), soit un sabre d'abordage.
 La cuillère d'un pêcheur désigne un leurre à poissons.
 La cuillère d'un sabotier sert à creuser le talon d'un sabot.
 La cuillère d'un sanglier sert à les sangles en écorce (liber) d'épicéa pour cercler des fromages coulants.
 La cuillère d'une grenade désigne un levier large et courbé, qui commande l'amorçage de l'arme.
 Les cuillères musicales désignent des instruments de percussion idiophones (comme le sont les castagnettes ou le xylophone).
 Un biscuit à la cuillère désigne un biscuit sec et moelleux de forme allongée.

Divers 
Au rugby :
 l'expression « faire une cuillère » se réfère à une technique pour faire tomber un adversaire ;
 la cuillère de bois correspond au trophée symbolique remis à l'équipe finissant seule en queue du tournoi des Six Nations.
 La Confrérie de la Cuillère désigne une association du  destinée à venir en aide au duc Charles III de Savoie.
 La position en cuillères est une position sexuelle, aussi appelée position 99.

Voir aussi 

 Liste de cuillères